Smokin' est un album d'Humble Pie.
Smokin' est un album de Smokey Robinson.
Smokin' est une chanson du groupe Boston.

Voir aussi